Перло () — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.

Население составляет 480 человек (2008 г.), плотность населения составляет 21 чел./км². Занимает площадь 23 км². Почтовый индекс — 11002. Телефонный код — 0125.

Покровителем коммуны почитается Иисус Христос, празднование 14 января.

Демография 
Динамика населения:

Галерея

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики